Dans le langage courant, un factotum est un homme à tout faire, un serviteur à qui incombent diverses tâches et responsabilités.

Ce terme peut également désigner :
 Largo al factotum, un air du Barbier de Séville de Gioachino Rossini (1816) ;
 Factotum, un roman américain de Charles Bukowski (1975) ;
 Factotum, un film américano-norvégien de Bent Hamer (2005), adapté du roman.